South Wales West (littéralement « ouest du pays de Galles septentrional » ou « ouest du sud du pays de Galles » en anglais) peut désigner :
 South Wales West, une circonscription électorale britannique utilisée en 1994 pour les élections européennes ;
 South Wales West, une région électorale galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd.